ФК Железничар се односи на више фудбалских клубова из Србије: 

 ФК Железничар Београд
 ФК Железничар Брестовац
 ФК Железничар Инђија
 ФК Железничар Кусадак
 ФК Железничар Лајковац
 ФК Железничар Ниш
 ФК Железничар Нови Сад
 ФК Железничар Панчево
 ФК Железничар Пожаревац
 ФК Железничар Смедерево

Види још 
 ФК Жељезничар
 НК Железничар
 НК Жељезничар